La competizione della categoria pesi mosca (fino a 51 kg) di pugilato ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta dal 25 agosto al 5 settembre 1960 al Palazzo dello Sport a Roma.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 1